Joan Vives Bellalta (n. 1964), músic, professor d'història de la música i divulgador musical català
 Joan Vives i Llull (1901-1982), pintor menorquí
 Joan Vives i Sanfeliu (n. 1953), compositor català
 Joan Baptista Vives i Marjà (1545-1632), religiós valencià, fundador del Pontifici Col·legi Urbanià de Propaganda Fide
 Joan Lluís Vives i March (1492-1540), humanista valencià